Чернеччинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Чернеччинська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Чернеччинська сільська рада — Сумська область, Краснопільський район
 Чернеччинська сільська рада — Сумська область, Охтирський район